Серге́й Пономарёв:
 
 Пономарёв, Сергей Анатольевич (род. 1972) — советский и российский теннисист, тренер.
 Пономарёв, Сергей Викторович (род. 1953) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Пономарёв, Сергей Геннадьевич (род. 1985) — российский футболист.
 Пономарёв, Сергей Дмитриевич (1906—1991) — капитан артиллерии, Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Сергей Иванович (1913—1989) — советский актёр.
 Пономарёв, Сергей Игоревич (род. 1980) — российский фотожурналист.
 Пономарёв, Сергей Николаевич (род. 1956) — советский и российский футболист, тренер.
 Пономарёв, Сергей Станиславович (род. 1970) — советский и российский футболист.